Caravaca är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Caravaca ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Caravaca är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Caravaca sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Caravaca. Runt Caravaca är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Caravaca är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Caravaca är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia
Kontrollbehov inkommande wikilänkar